Auersperg je priimek v Sloveniji, ki ga je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na dan 1. januarja 2010 uporabljala 1 oseba

Znani slovenski nosilci priimka (Auersperg in Auersperger) 
 Alenka Auersperger (*1942), novinarka in publicistka
 Marija Auersperg (*1937), zdravnica onkologinja, prof. MF

Znani člani rodbine Auersperg 
 Herbard VIII. Turjaški (1528-1575), kranjski politik in vojskovodja
 Johann Weikhard Auersperg (1677—1677), avstrijski knez, cesarjev svetovalec
 Andrej Auersperg Turjaški (1577—1594), kranjski general
 Anton Alexander von Auersperg (1806—1876), pesnik in politik
 Adolf Karl Daniel von Auersperg (1821—1855), avstrijski politik in predsednik vlade 
 Karl Wilhelm Philipp von Auersperg (1814—1890), avstrijsko-češki politik
 Johann Adam von Auersperg (1721—1795), avstrijski maršal
 Joseph Franz Anton von Auersperg (1734—1795), avstrijski kardinal
 Leopold von Auersperg (1855—1918), avstrijski politik

Zunanje povezave